Proehl ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Proehl (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler
 Friedrich-Karl Proehl (1920–1991), deutscher Historiker
 Jochen Proehl (* 1958), deutscher Künstler
 Michael Proehl (* 1975), deutscher Drehbuchautor
 Ricky Proehl (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Pröhl